Reprezentacja Norwegii na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013 – grupa zawodników i zawodniczek wybranych przez Norweski Związek Narciarski do reprezentowania Norwegii na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013 w Val di Fiemme.

Zdobyte medale

Klasyfikacja zawodników

Wyniki reprezentantów Norwegii

Biegi narciarskie

Skoki narciarskie

Kombinacja norweska

Przypisy 

Norwegia
Narciarstwo w Norwegii
2013 w Norwegii